Academia do Samba pode se referir a:
Academia do Samba, escola de samba de Pelotas, RS.
Portal Academia do Samba, um dos mais importantes sites especializados de Carnaval do Brasil.
Academia do Samba (álbum), uma coletânea de samba.
Academia Samba Puro
SERC Real Academia de Samba
Academia de Samba Cohab-Santa Rita
Academia de Samba Jurunense

Desambiguação